Руслан Маркизович Курбанов (10 декабря 1996, с. Татиль, Табасаранский район, Дагестан) — старший лейтенант, командир танковой роты. Герой Российской Федерации (10 сентября 2022 года). Кандидат в мастера спорта по самбо.

Присвоено очередное воинское звание капитан.

Участие в боевых действиях 
Согласно заявлениям российского военного командования,  Курбанов был ранен в боевых действиях при штурме населенного пункта в ходе нападения России на Украину. Российские власти утверждают, что за несколько дней взвод Курбанова уничтожил более 200 военнослужащих и 36 единиц техники

Награды и звания 
 Герой Российской Федерации (10.09.2022)
 Медаль «За отвагу» (17.03.2022)
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (28.10.2022)
 Почётный гражданин Табасаранского района Республики Дагестан (27.10.2022)

Примечания 

Участники вторжения России на Украину
Самбисты России